Spycher
ist der Name des Fußballers Christoph Spycher
ist die Walliser Bezeichnung für einen Speicher oder ein Speichergebäude

Ein Spycher im übertragenen Sinn ist der Walliser Spycher: Literaturpreis Leuk.